Hejný, ženská varianta Hejná, je české příjmení.

 Michal Hejný (1955–1996) – český herec
 Milan Hejný (* 1936) – český a slovenský matematik a pedagog, autor Hejného metody výuky matematiky
 Miloslav Hejný (1925–2013) – český sochař, ilustrátor a grafik
 Naďa Hejná (1906–1994) – slovenská herečka
 Olga Hejná (1928–2018) – česká sochařka, ilustrátorka a spisovatelka
 Slavomil Hejný (1924–2001) – český botanik, akademik
 Vít Hejný (1904–1977) – československý matematik a pedagog, otec Milana Hejného

místopisné jméno
 Hejný (rybník) – rybník u Letů v okrese Písek

Související články 
 Hajný
 Hejna
 Hejná
 Hejnov
 Hejnice (rozcestník)

Rozcestníky - příjmení